Schöppl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schöppl (* 1961), österreichischer Politiker (FPÖ) 
 Gertraud Wagner-Schöppl (* 1956), ehemalige parteilose Salzburger Landtagsabgeordnete und Tierärztin
 Lisa Schöppl (* 2000), deutsche Fußballspielerin